Tenisový turnaj na okruhu ATP Pacific Life Open 2009 se konal ve dnech 10. - 23. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 3,589,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Indian Wells Masters
 Pacific Life Open 2008 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

ATP Tour 2008
Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2008